Джанет Эванс (; род. 28 августа 1971 года, округ Ориндж, Калифорния) — американская пловчиха. Специализировалась в плавании вольным стилем на средних дистанциях (400, 800 и 1500 метров), также в ранней карьере на 400 метрах комплексным плаванием.

Дебютировала в составе сборной страны на Тихоокеанских игры по плаванию 1987 года и на Олимпийских играх 1988 года. Она устанавливала мировой рекорд семь раз, включая заплыв на 800 метров, рекорд, который держался непобитым в течение двадцати лет.

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Пловцы США
Олимпийские чемпионы по плаванию
Олимпийские чемпионы от США
Чемпионы летних Олимпийских игр 1992 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1988 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1992 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 1988 года
Чемпионы мира по плаванию
Включённые в Зал Славы мирового плавания